Dongcheng (district), district in Beijing 
Dongcheng (Dongguan), district in Dongguan